Los halszkaraptorinos (Halszkaraptorinae) son una subfamilia extinta de dinosaurios terópodos dromeosáuridos, los cuales muestran evidencia de un estilo de vida semiacuático. Se incluyen los géneros Halszkaraptor, Mahakala y Hulsanpes, los cuales son situados como una rama muy basal de dromeosáuridos.

Descripción
Halszkaraptorinae se define como el clado más inclusivo que abarca a  Halszkaraptor escuilliei pero no a Dromaeosaurus albertensis, Unenlagia comahuensis, Saurornithoides mongoliensis o a Vultur gryphus. La subfamilia se diagnsotica por sus cuellos largos, las vértebras caudales proximales con procesos articulares orientados (proyecciones de las vértebras que encajan con las vértebras adyacentes) y láminas de zigodiapófisis prominentes (placas de hueso que forman las paredes posteriores de cada vértebra), una ulna aplanada con un margen posterior agudo, el ilion con un proceso supratrocantérico en forma de plataforma (situado por encima del trocánter del fémur), el tercer metacarpo III con grosor transversal igual al del segundo metacarpo, una superficie posterodistal del eje del fémur con una fosa alargada delimitada por una cresta lateral y la mitad proximal del tercer metatarso sin comprimir y muy convexa en sentido anterior.

El cladograma mostrado a continuación se basa en el análisis filogenético presentado por Cau et al.,  2017, usando datos actualizados del Theropod Working Group (grupo de trabajo de terópodos).

Referencias

Enlaces externos 
 

Dromaeosauridae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico